

Faza Grupowa

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Mecz o III miejsce

Finał 

Puchar Narodów Oceanii 1980
1980 w piłce nożnej
1980 w Oceanii